Сан Хосе де лас Лахас има више значења:

 Сан Хосе де лас Лахас
 Сан Хосе де лас Лахас (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хосе де лас Лахас (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику